Cette page regroupe l'ensemble des '''monuments classés de la ville belge de Waregem.

Monuments 

|}

Ensembles architecturaux 

|}

Voir aussi 
 
 Liste des monuments historiques de la province de Flandre-Occidentale

 Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed, 2011

Waregem
Waregem